Диспле́й
 Дисплей — Устройство для визуального отображения информации.
 Дисплей — белорусское предприятие по разработке и выпуску видеомониторов, средств вычислительной техники, расположенное в г. Витебске.
 Дисплей — советская рок-группа из Киева, существовавшая во второй половине 1980-х годов.

См. также 
 Статьи, начинающиеся с Дисплей